Clamecy kan syfta på:
 Clamecy, Aisne
 Clamecy, Nièvre
 Clamecy (arrondissement)